

Ім'я 
 Бурхард I (герцог Швабії) (855/860—911) — 1-й герцог Швабії в 909—911 роках.
 Бурхард II (герцог Швабії) (883/884—926) — 3-й герцог Швабії в 917—926 роках.
 Бурхард III (герцог Швабії) (906/915—973) — 6-й герцог Швабії в 954—973 роках.
 Бурхард (герцог Тюрингії) (д/н(?)—908) — останній герцог Тюрингії і маркграф Сорбської марки у 893—908 роках.
 Бурхард фон Драйлебен (д/н(?)—1366) — 24-й магістр Лівонського ордену в 1340—1345 роках.
 Бурхард фон Шванден — 12-й великий магістр Тевтонського ордена з 1283 по 1290 рік.
 Бурхард Шіверек (1742—1806) — професор хімії і ботаніки, доктор філософії і медицини.

Прізвище 
 Генріх Бурхард (1894—1945) — німецький офіцер, генерал зенітних військ люфтваффе.
 Євген Бурхард (1987) — німецький боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.